Corbillos de los Oteros kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Corbillos de los Oteros (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Corbillos de los Oteros (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar